Tom Jansen (acteur) (1945), acteur
 Tom Jansen (handballer) (1998), handballer

Zie ook 

 Tom Janssen (1950), politiek tekenaar